New Beginning ("nuovo inizio" in lingua inglese) può riferirsi a:

 New Beginning – singolo dei Bucks Fizz del 1986, dall'album Writing on the Wall
 New Beginning – album di Tracy Chapman del 1995	
 New Beginning – album delle SWV del 1996
 New Beginning – album di Stephen Gately del 2000	
 New Beginning – album di Band-Maid del 2015
 New Beginning – singolo di Stephen Gately del 2000, dall'album omonimo
 New Beginning – traccia dell'album Pure delle No Angels del 2003